Tapody Péter László (Budapest, 1980 –) magyar költő.

Felsőfokú tanulmányait a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar–szlavisztika szakán kezdte (1998–2000), a Wesley János Lelkészképző Főiskola általános szociális munka szakán szerzett diplomát, 2006-ban. Nős, házastársa Tapody-Jánosi Erika.

Művei megjelentek a Héttorony Antológiában (Héttorony, 2007), a Szép Írások Antológiában (Littera Nova, 2008), valamint a Kapu Folyóiratban (2008-2012). 2009-ben jelent meg versdrámája Szalmaszál a Göncöl alatt címmel (Littera Nova).

Jegyzetek

Magyar írók